Dimitrievski ist der Familienname folgender Personen:

 Darko Dimitrievski (* 1993), nordmazedonischer Handballspieler
 Stole Dimitrievski (* 1993), nordmazedonischer Fußballspieler